Сент-Меріс (, , , )

Топоніми

Округи США
 Сент-Меріс — округ (графство) у штаті Меріленд

Населені пункти

Сент Меріс — містечко у графстві Перт, в провінції Онтаріо

Сент-Меріс — місто, штат Джорджія
 Сент-Меріс — місто, штат Айова
 Сент-Меріс — місто, штат Канзас
 Сент-Меріс — місто, штат Огайо
 Сент-Меріс — місто, штат Пенсільванія
 Сент-Меріс — місто, штат Західна Вірджинія
 Сент-Меріс-Пойнт — місто в окрузі Вашингтон, штат Міннесота

 Сент-Меріс — місто, штат Аляска
 Сент-Меріс — переписна місцевість, штат Колорадо

 Сент-Меріс — місто у штаті Айдахо, США.

Річки
 Сент-Меріс — річка в Північній Америці, впадає в озеро Гурон
 Сент-Меріс — річка в США, штати Флорида і Джорджія

Інше 
 Сент-Меріс — футбольний стадіон у Саутгемптоні, Англія
 6898 Сент-Меріс — астероїд головного поясу, відкритий 8 червня 1988 року.

Див. також 
 Су-Сент-Марі